Slowakische Badminton-Mannschaftsmeisterschaften werden nach der Aufspaltung der ČSSR seit 1993 ausgetragen.

Die Titelträger

Weblinks
Statistik bei Badminton Europe

Mannschaft
Liste (Badminton)
Erstveranstaltung 1993